Leclabart est un patronyme porté notamment par :

 Jean-Claude Leclabart (1954-), homme politique français ;
 Louis Leclabart (1876-1929), sculpteur et dessinateur français.